Беденка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беденка — хутор в Миорском районе Витебской области.

Казахстан 
 Беденка — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.